Acoso puede referirse a:
 El acoso escolar u hostigamiento escolar o maltrato escolar (en inglés, bullying); maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado.
 El acoso físico (en inglés, stalking), persecución ininterrumpida a un sujeto con el que se pretende iniciar o restablecer un contacto personal contra su voluntad.
 El acoso inmobiliario, hostigamiento a un vecino (o a varios) a fin de que abandone su vivienda habitual.
 El acoso laboral (en inglés, mobbing), acción de una o más personas hostigadoras para producir miedo, desprecio o desánimo en un trabajador.
 El acoso psicológico, trato vejatorio y descalificador hacia una persona, con el fin de desestabilizarla psíquicamente.
 El acoso sexual, manifestación de una serie de conductas compulsivas de solicitud de favores sexuales dirigidas a un receptor contra su consentimiento.
 El ciberacoso o acoso virtual o acoso cibernético (en inglés, cyberbullying); uso de medios de comunicación electrónicos para perseguir y molestar a un individuo o grupo.
 El acoso (comportamiento animal), mecanismo de defensa de ciertas especies animales contra los depredadores con el fin de proteger a su descendencia.

Asimismo, en cine y literatura, puede hacer referencia a:
 Disclosure (en español, Acoso), película estadounidense de suspense, de 1994.
 El acoso (título original en inglés: Shattered), novela estadounidense de suspense escrita por Dean Koontz en 1973.

Además, puede referirse a:
 El acoso y derribo, competición ecuestre que se realiza en pareja, cuyo objetivo consiste en voltear un toro con la ayuda de una garrocha o una pértiga.

Enlaces externos 

 El Diccionario de la Lengua Española tiene una definición para acoso.